Sofie Schönburg-Waldenburg (Sophie Helene Cecilie Prinzessin von Schönburg-Waldenburg; 21. května 1885 – 3. února 1936) byla manželkou Wilhelma zu Wied. Manželovým nástupem na trůn se stala albánskou kněžnou. Mimo zemi a v diplomatické korespondenci byla oslovována jako "kněžna-choť", ale v Albánii byla titulována jako Mbretëreshë, nebo královna.

Rodina a sňatek 
Princezna Sofie se narodila v braniborské Postupimi jako dcera dědičného prince Viktora Schönburg-Waldenburg (1856–1888) a jeho manželky princezny Lucie Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1859–1903). Měla také vzdálené albánské předky, byla potomkem Ruxandry Ghicy, dcery Grigora I. Ghicy, knížete z Wallachie.

Jejími prarodiči z matčiny strany byli princ Emil Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1824–1878) a jeho první manželka, rumunská princezna Pulcheria Kantakouzena (1820–1865). Emil byl synem Augusta Ludvíka Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1788–1874) a Františky Allesiny von Schweitzer (1802–1878).

Oba rodiče zemřeli, když byla Sofie ještě dítě, a tak trávila většinu dětství ve Fântânele v Moldavii u matčiných příbuzných.

30. listopadu 1906 se Sofie v saském Waldenburgu provdala za Wilhelma zu Wied, se kterým měla dvě děti:

 1. Marie Eleonora Albánská (19. 2. 1909 Postupim – 29. 9. 1956 Miercurea Ciuc), zemřela jako politický vězeň v internačním táboře
 I. ⚭ 1937 Alfred ze Schönburg-Waldenburgu (30. 10. 1905 Droyßig – 10. 3. 1941 Zeitz), padl ve druhé světové válce
 II. ⚭ 1949 Ion Octavian Bunea (1. 11. 1899 Galați – 1977)
 2. Karel Viktor Albánský (19. 5. 1913 Postupim – 8. 12. 1973 Mnichov)
 ⚭ 1966 Eileen de Coppet (2. 9. 1922 Chester – 1. 9. 1985 New York)

Kněžna Albánie 
Sofie si byla blízká s manželovou tetou, rumunskou královnou Alžbětou, kterou znala od té doby co se po smrti rodičů přestěhovala do Rumunska. Sofie a královna Alžběta společně zpívaly, malovaly, skládaly a hrály na hudební nástroje. Královna Alžběta hrála významnou roli ve Wilhelmově získání albánského trůnu. Sofie s Alžbětou pracovaly na překonání Wilhelmovy neochoty trůn přijmout.

Wilhelm nakonec souhlasil a 21. února 1914 manželé na svém hradě v Neuwiedu, kde byl Wilhelmovi oficiálně trůn nabídnut, hostili delegaci významných osobností Albánie. Delegace poté navštívila saský Waldenburg, kde vzdala úctu Sofiině rodině.

Sofie s manželem dorazili do prozatímního hlavního města Albánie, Drače, 7. března 1914. Ukázalo se však, že toto albánské dobrodružství mělo mít krátkého trvání. 3. září 1914 museli manželé zemi v chaosu opustit a nikdy se nevrátit. Formálně si však Sofie titul albánské kněžny ponechala až do 31. ledna 1925, kdy byla v zemi vyhlášena republika.

Princezna Sofie zemřela v rumunské Fântânele.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Albánské královny
Albánští šlechtici
Německé princezny
Wiedové
Narození 21. května
Narození v roce 1885
Narození v Postupimi
Úmrtí 3. února
Úmrtí v roce 1936
Úmrtí v Rumunsku
Ženy